Al Jazeirah Airport är en flygplats i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Ras al-Khaimah, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi. Al Jazeirah Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Al Jazeirah Airport är platt. Havet är nära Al Jazeirah Airport åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Al Jazeirah Airport.  Trakten runt Al Jazeirah Airport är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Al Jazeirah Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Ras al-Khaimah